Мнимое число — в математике этот термин разными авторами используется в разных значениях:
 В старых источниках этот термин использовался в качестве синонима понятия «комплексное число, не являющееся вещественным», то есть для чисел вида  где .
 Иногда этот термин используется в качестве синонима понятия «чисто мнимое число», то есть для чисел вида  где .

См. также

Примечания